Asad Naqvi (en ourdou : أسد نقوی) est un mathématicien et physicien pakistanais, il travaille actuellement chez Goldman Sachs. Auparavant, il a travaillé en physique théorique et théorie des supercordes. Il a été un professeur agrégé de physique à la faculté des sciences et d'ingénierie de la Lahore University of Management Sciences. Avant de rejoindre la LUMS, il a été professeur de physique à l'université de Swansea.

Formation 
Né à Karachi, dans le Sindh, Naqvi a effectué ses études primaires et l'enseignement intermédiaire dans différentes écoles privées de Karachi. Avec une bourse d'études, Naqvi part au Massachusetts Institute of Technology étudier la physique. En 1994, il a reçu un double baccalauréat universitaire en sciences en physique et en électrotechnique, avec une mineure en mathématiques du MIT. En 2000, Naqvi a obtenu son doctorat en physique théorique également au MIT. Sa thèse a couvert une grande partie de la recherche en théorie des cordes et en gravité quantique.

Carrière en physique 
Après avoir terminé ses études, il a effectué ses études post-doctorales à l'université de Pennsylvanie et à l'université d'Amsterdam, avant de rejoindre l'université du pays de Galles à Swansea en  en tant que professeur assistant. Il a travaillé à l'université du pays de Galles durant près de trois ans. Il part à la faculté des sciences et d'ingénierie (, SSE) de l' (, LUMS), en 2008 et en est sorti en 2009. Plus tard, il travaille à l'Institute for Advanced Study en tant que membre jusqu'en 2011.

Carrière dans le secteur bancaire 
En 2011, Naqvi entre dans le secteur des banques d'investissement, comme analyste quantitatif des risques et de la réglementation.

Recherches en physique mathématique 
Naqvi travaille sur des problèmes de physique mathématique, en particulier la théorie des cordes. L'un des objectifs de la théorie des cordes est de combiner la mécanique quantique et la relativité générale dans un formalisme unique et cohérent.

Publications de recherche 
 avec Adi Armoni : « A Non-Supersymmetric Large-N 3D CFT and its Gravity Dual », Journal of High Energy Physics, 0809:119, 2008
 avec Vijay Balasubramanian et Jan de Boer : « Statistical Predictions from Anarchic Field Theory Landscapes », arXiv: 0805.4196, 2008.
 avec  Timothy Hollowood, S. Prem Kumar et Phillip Wild : « N=4 SYM on S^3 with Near Critical Chemical Potentials », yet another joint paper of . Published in Journal of High Energy Physics, 0808:046, 2008.
 avec Timothy Hollowood et  S.Prem Kumar : « Instabilities of the Small Black Hole: A View from N=4 SYM », SWAT 06-471, . 39pp. Publié in JHEP 0701:001,2007.
 avec Vijay Balasubramanian (Univ. Pennsylvanie), S.F. Hassan et Esko Keski-Vakkuri (Helsinki Inst. of Phys.) : « Space-time orbifold: A Toy model for a cosmological singularity »., UPR-981-T, HIP-2002-07-TH, February 2002. 21pp. Publié in Phys. Rev. D 67:026003,2003.
 avec Vijay Balasubramanian (Univ. Pennsylvanie & Princeton, Inst. Advanced Study) et Jan de Boer (Univ. Amsterdam) : « Statistical Predictions From Anarchic Field Theory Landscapes », ITFA-2008-19, . 22pp.

Références

Liens externes 
 
 
 Université du pays de galles, Swansea

Naissance en mai 1972
Étudiant du Massachusetts Institute of Technology
Physicien pakistanais
Mathématicien pakistanais
Chercheur en théorie des cordes
Physicien théoricien